Cyriocosmus — род мигаломорфных пауков из подсемейства Theraphosinae. Включает в себя 21 вид. Распространены в Центральной и Южной Америке.

Виды 
 Cyriocosmus aueri Kaderka, 2016 — Перу
 Cyriocosmus bertae Pérez-Miles, 1998 — Бразилия
 Cyriocosmus blenginii Pérez-Miles, 1998 — Боливия
 Cyriocosmus chicoi Pérez-Miles, 1998 — Бразилия
 Cyriocosmus elegans (Simon, 1889) — Венесуэла, Тринидад и Тобаго
 Cyriocosmus fasciatus (Mello-Leitão, 1930) — Бразилия
 Cyriocosmus fernandoi Fukushima, Bertani & da Silva, 2005 — Бразилия
 Cyriocosmus giganteus Kaderka, 2016 — Перу
 Cyriocosmus hoeferi Kaderka, 2016 — Бразилия
 Cyriocosmus itayensis Kaderka, 2016 — Перу
 Cyriocosmus leetzi Vol, 1999 — Колумбия, Венесуэла
 Cyriocosmus nicholausgordoni Kaderka, 2016 — Венесуэла
 Cyriocosmus nogueiranetoi Fukushima, Bertani & da Silva, 2005 — Бразилия
 Cyriocosmus perezmilesi Kaderka, 2007 — Боливия
 Cyriocosmus Перуvianus Kaderka, 2016 — Перу
 Cyriocosmus pribiki Pérez-Miles & Weinmann, 2009 — Перу
 Cyriocosmus ritae Pérez-Miles, 1998 — Перу, Бразилия
 Cyriocosmus sellatus (Simon, 1889)  — Перу, Бразилия
 Cyriocosmus venezuelensis Kaderka, 2010 — Венесуэла
 Cyriocosmus versicolor (Simon, 1897) — Парагвай, Аргентина
 Cyriocosmus williamlamari Kaderka, 2016 — Венесуэла

Примечания 

Мигаломорфные пауки